Uefacupen 1990/1991 vanns av Inter från Italien efter finalseger mot Roma, också från Italien. Denna säsong deltog engelska klubbar i europeiska turneringar för första gången sedan säsongen 1984/1985. Dessa hade stängts av efter bråket på Heyselstadion den 29 maj 1985.

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Tredje omgången

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Se även
 Europacupen 1990/1991
 Europeiska cupvinnarcupen 1990/1991

Externa länkar 
  Officiell sida
  Resultat på RSSSF.com

1990/1991
Fotbollssäsongen 1990/1991
1990 i Europa
1991 i Europa